Street Fighter bezeichnet:
 Streetfighter, eine Motorradbauform
 ein Motorradmodell von Ducati, siehe Ducati #Modelle
 ein Fahrgeschäftmodell der Firma Technical Park, siehe Afterburner (Fahrgeschäft)
 Street Fighter (Spieleserie), ein Videospielreihe
 Street Fighter II, einen Flipper von D. Gottlieb & Co.

Filme:
 Street Fighter – Die entscheidende Schlacht, ein auf der Videospielreihe basierender Film mit Jean-Claude Van Damme von 1994
 Street Fighter II – The Animated Movie. die erste Animeumsetzung von 1994
 Street Fighter Zero (auch Street Fighter Alpha), ein Anime von 1999 
 Street Fighter Zero 2 (auch Street Fighter Alpha Generations), ein Anime von 2005
 Street Fighter: The Legend of Chun-Li, eine Neuverfilmung des Spieles von 2009
 Street Fighter II V, eine 29-teilige Anime-Serie von 1995
 Street Fighter: Assassin’s Fist, der erste Teil einer Serie von 2014 

The Street Fighter bezeichnet:
 den englischen Titel des ersten Teils einer Martial-Arts-Filmreihe mit Sonny Chiba in der Hauptrolle, der den deutschen Titel Der Wildeste von Allen trägt.

Siehe auch:

 Street Fighting Man, ein Lied der Rolling Stones im Jahr 1968 
 Street Fight, eine Sonderform des modernen Wrestling; siehe Wrestling-Matcharten #Hardcore-Match
 Straßenkampf (Begriffsklärung)